Диалект Чанша ( , сян: tsã˩˧ sɔ˧ ɣo˨˩) относится к группе диалектов Сян, входит в состав чанъиской ветви.

На нем говорят преимущественно в Чанша, административном центре провинции Хунань КНР. Не взаимопонятны с Путунхуá, официальным языком Китайской Народной Республики.

Географическое распространение 
На диалекте Чанша говорят в городе Чанша и его окрестностях. Тем не менее, есть некоторые небольшие различия между городской и пригородной речью. Например, ретрофлексные согласные слышны только в пригороде, но не в городе, и некоторые слова имеют разные финали в двух вариациях.

Диалекты 
Нет существенных различий между диалектами в окрестностях Чанши, однако существуют возрастные диалекты. Например, различие между альвеолярными и палатальными согласными существует только для старшего поколения, в то время как молодое поколение обычно не различает их. Финали [-oŋ] и [-ioŋ] заменились [-ən] и [-in] в младшей речи. Кроме того, начальная согласная [ɲ] в речи пожилых людей и людей среднего возраста либо полностью исключена, либо изменена на [l]

Фонетика и фонология

Согласные

Гласные 
Гласные / Комбинации Диалект Чанша

Тоны 

Китайские языки и диалекты
Языки Китая